Артур «Атце» Браунер (; 1 августа 1918, Лодзь — 7 июля 2019, Берлин) — немецкий предприниматель и кинопродюсер еврейского происхождения.

Биография 
Родился в еврейской семье торговца древесиной. Отец Артура Моше Браунер был родом из Катовице, мать Брана Брандес — из Одессы. При рождении получил имя Авраам, однако во время учебы в начальной школе попросил называть его Артуром. С тех пор к нему прижилось новое имя. Окончив школу в Лодзи, в 1936 году вместе с группой молодых сионистов уехал на Ближний Восток, где участвовал в съёмках двух документальных фильмов. До начала Второй мировой войны обучался в политехническом училище в Лодзи. Вместе с семьёй бежал из Польши в Советский Союз. Родители Браунера впоследствии эмигрировали в Израиль, а он сам переехал в Западную Германию и занялся продюсированием фильмов, основав в Берлине кинокомпанию «Central Cinema Compagnie».

Тема преследования евреев в нацистской Германии стала основной для продюсируемых Браунером фильмов. Несмотря на поддержку советских военных властей, второй фильм Браунера «Моритури» не имел успеха, поскольку в то время в Германии судьба преследовавшихся нацистами евреев никого не интересовала. Это заставило Браунера заняться в последующие годы лентами развлекательного содержания, отвечающего вкусам публики, конкурируя с постоянно опережавшим его бывшим подчинённым Хорстом Вендландтом. Вендландт увёл у Браунера права на экранизацию вестернов по произведениям Карла Мая и книг Эдгара Уоллеса. Браунер был вынужден довольствоваться сценариями по мотивам произведений сына Эдгара Уоллеса Брайана Эдгара и восточных романов Карла Мая.

С появлением Нового немецкого кино в 1970-е годы Браунер переживал не самые лучшие времена. Он сконцентрировался на производстве фильмов, прорабатывающих тему национал-социализма. Главными героями его фильмов стали преследуемые при нацистах евреи («Шарлотта», «Любовь в Германии», «Европа, Европа»). Браунер спродюсировал около пяти сотен фильмов, в том числе телевизионных, два из них получили премию «Золотой глобус».

В 1999 году Браунер открыл на Курфюрстендамме отель класса «люкс» Hollywood Media Hotel Berlin.

Фильмография 

 1947: Herzkönig
 1948: Моритури — Morituri
 1949: Mädchen hinter Gittern
 1950: Maharadscha wider Willen
 1950: Epilog — Das Geheimnis der Orplid
 1951: Sündige Grenze
 1951: Schwarze Augen
 1952: Der keusche Lebemann
 1953: Hollandmädel
 1954: Похищение сабинянок / Der Raub der Sabinerinnen
 1954: Große Starparade
 1955: Der 20. Juli
 1955: Du mein stilles Tal
 1955: Крысы / Die Ratten
 1955: Liebe, Tanz und 1000 Schlager
 1956: Du bist Musik
 1956: Die Letzten werden die Ersten sein
 1957: Kindermädchen für Papa gesucht
 1957: Die Unschuld vom Lande
 1957: Siebenmal in der Woche
 1957: Der achte Wochentag
 1957: Liebe, Jazz und Übermut
 1957: Und abends in die Scala
 1957: Auf Wiedersehen, Franziska!
 1957: Die Frühreifen
 1958: Поликушка / Polikuschka
 1958: Девушки в униформе / Mädchen in Uniform
 1958: Wehe, wenn sie losgelassen
 1958: Der Czardas-König
 1958: Italienreise — Liebe inbegriffen
 1958: Бенгальский тигр / Der Tiger von Eschnapur
 1958: Münchhausen in Afrika
 1958: Der Stern von Santa Clara
 1958: Это случилось средь бела дня / Es geschah am hellichten Tag
 1958: Hier bin ich — hier bleib ich
 1959: Du bist wunderbar
 1959: Peter schießt den Vogel ab
 1959: Melodie und Rhythmus
 1959: Ангел на земле / Ein Engel auf Erden
 1959: Am Tag, als der Regen kam
 1959: Abschied von den Wolken
 1959: Индийская гробница / Das indische Grabmal
 1960: Kein Engel ist so rein
 1960: Herrin der Welt
 1960: Тысяча глаз доктора Мабузе / Die 1000 Augen des Dr. Mabuse
 1960: Der brave Soldat Schwejk
 1960: Bis dass das Geld euch scheidet
  — Любовь в Риме / Un amore a Roma
 1961: Via Mala
 1961: Robert und Bertram
 1961: Das Riesenrad
 1961: Es muß nicht immer Kaviar sein
 1961: Diesmal muß es Kaviar sein
 1961: Возвращение доктора Мабузе / Im Stahlnetz des Dr. Mabuse
 1962: Das Geheimnis der schwarzen Koffer
 1962: Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse
 1962: Ein Toter sucht seinen Mörder
 1962: Das Testament des Dr. Mabuse
 1962: Endstation 13 Sahara
 1962: Sherlock Holmes und das Halsband des Todes
 1962: Axel Munthe — Der Arzt von San Michele
 1963: Der Fluch der gelben Schlange
 1963: Mensch und Bestie
 1963: Der Würger von Schloss Blackmoor
 1963: Scotland Yard jagt Dr. Mabuse
 1963: Der Henker von London
 1963: Old Shatterhand
 1964: Das Phantom von Soho
 1964: Das Ungeheuer von London-City
 1964: Freddy und das Lied der Prärie
 1964: 
 1964: Der Schut
 1964: Die Todesstrahlen des Dr. Mabuse
 1964: Das siebente Opfer
 1965: Der Schatz der Azteken
 1965: Die Pyramide des Sonnengottes
 1965: Die Hölle von Manitoba
 1965: Durchs wilde Kurdistan
 1965: Im Reiche des silbernen Löwen
 1966: Lange Beine — lange Finger
 1966: Die Nibelungen 1 — Siegfried
 1966: Die Nibelungen 2 — Kriemhilds Rache
 1966: Wer kennt Johnny R.?
 1967: Lucky M. füllt alle Särge
 1967: Geheimnisse in goldenen Nylons
 1968: Битва за Рим / Kampf um Rom
 1968: Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten
 1969: Die Hochzeitsreise
 1969: Птица с хрустальным оперением / L’Uccello Dalle Piume Di Cristallo
 1970: Сад Финци-Контини / Il giardino dei Finzi-Contini
 1970: Вампирши-лесбиянки / Vampyros Lesbos
 1970: Она убивала в экстазе / Sie tötete in Ekstase
 1970: Der Teufel kam aus Akasava
 1971: Black Beauty
 1971: X 312 — Flug zur Hölle
 1971: Dr. M schlägt zu
 1971: Der Todesrächer von Soho
 1971: Das Geheimnis des gelben Grabes
 1972: Доклад о девственницах / Jungfrauen-Report
 1972: Этруски убивают ещё / L’etrusco uccide ancora
 1972: Die Schatzinsel
 1972: Ruf der Wildnis
 1976: Die verrückten Reichen
 1978: Leidenschaftliche Blümchen
 1978: Orgie des Todes
 1980: Шарлотта — Charlotte
 1981: Прохожая из Сан-Суси / La passante du Sans-Souci
 1982: S. A. S. Malko — Im Auftrag des Pentagon
 1982: Die weiße Rose
 1983: Любовь в Германии / Eine Liebe in Deutschland
 1983: Blutiger Schnee
 1984: Bittere Ernte
 1987: Хануссен / Hanussen
 1989: Европа, Европа / Hitlerjunge Salomon
 1993: Аляска Кид / Alaska Kid
 1996: Из ада в ад
 2000: Леди Казахстан / Weihnachten für einen Engel
 2002: Бабий Яр / Babij Jar — Das vergessene Verbrechen
 2006: Der letzte Zug
 2011: Wunderkinder

Примечания

Литература 
 Wolfgang Bittner/Mark vom Hofe (Hrsg.): Man muss den Film lieben. Artur Brauner. In: Ich bin ein öffentlicher Mensch geworden. Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen. Bad Honnef 2009, ISBN 978-3-89502-277-7
 Frank Blum: Artur Brauner, Filmproduzent. Leben und Werk. Köln 2012, ISBN 978-3-00-025216-7

Ссылки 
 Артур Браунер в каталоге Немецкой национальной библиотеки
 Архив Артура Браунера
 filmportal.de

Предприниматели Германии
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Столетние долгожители Германии
Почётные граждане Лодзи
Лауреаты Немецкой премии критиков в области кино